Huallanca (Ortografía hispanizada) o Wallanka (Quechua para "cordillera") puede referirse a:

 Huallanca (montaña), montaña de Perú, de la provincia de Bolognesi, departamento de Áncash.
 Cordillera Huallanca, se ubica en el Perú entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Huayhuash.
 Distrito de Huallanca en la provincia de Huaylas, departamento de Ancash.
 Distrito de Huallanca en la provincia de Bolognesi, departamento de Ancash.
 Huallanca, capital del distrito de Huallanca en la provincia de Bolognesi, región Áncash, en el Perú.
 Huallanca (Ayacucho), una ciudad en la región de Ayacucho en Perú.
 Huallanca (Huánuco), una ciudad en la región de Ayacucho en Perú.
 Río Huallanca, cabecera del río Marañón, en Perú.